Melanie Klaffner era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Tatia Mikadze.

Il singolare del torneo di tennis Telavi Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aleksandra Panova che ha battuto in finale Alexandra Cadanțu 4–6, 6–1, 6–1.

Teste di serie

  Alexandra Cadanțu (finale)
  Anastasija Pivovarova (primo turno)
  Lesja Curenko (quarti di finale, ritiro)
  Aleksandra Panova (campionessa)

 Mihaela Buzărnescu (quarti di finale)
 Margalita Chakhnašvili (semifinali)
 Elena Bogdan (primo turno)
 Corinna Dentoni (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Telavi Open 2011